Eddie Edward George Wares (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1931-1932 || Shamrocks de Calgary || CCJHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1932-1933 || Jimmies de Calgary || CCJHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- || -||- ||- ||-
|-
|1933-1934 || Jimmies de Calgary || CCKHL ||3 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1934-1935 || Bronks de Calgary || S-AHL ||- ||13 ||4 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1935-1936 || Ramblers de Philadelphie || CAHL ||48 ||7 ||6 ||13 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1936-1937 || Rangers de New York || LNH||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1936-1937 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||47 ||10 ||23 ||33 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1937-1938 || Red Wings de Détroit || LNH ||21 ||9 ||7 ||16 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1937-1938 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||25 ||12 ||14 ||26 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1938-1939 || Red Wings de Détroit || LNH ||28 ||8 ||8 ||16 ||10 ||6 ||1 ||0 ||1 ||8 
|-
|1939-1940 || Red Wings de Détroit || LNH ||33 ||2 ||6 ||8 ||19 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|1939-1940 || Capitals d'Indianapolis || IAHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1940-1941 || Red Wings de Détroit || LNH ||42 ||10 ||16 ||26 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1940-1941 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1941-1942 || Red Wings de Détroit || LNH ||43 ||9 ||29 ||38 ||31 ||12 ||1 ||3 ||4 ||40 
|-
|1942-1943 || Red Wings de Détroit || LNH ||47 ||12 ||18 ||30 ||10 ||10 ||3 ||3 ||6 ||4   
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|coolspan="5"|
|-
|1945-1946 || Blackhawks de Chicago || LNH ||45 ||4 ||11 ||15 ||34 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1946-1947 || Blackhawks de Chicago || LNH ||60 ||4 ||7 ||11 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-1948 || Barons de Cleveland || LAH ||66 ||6 ||22 ||28 ||20 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1948-1949 || Barons de Cleveland || LAH ||44 ||1 ||17 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1948-1949 || Pla-Mors de Kansas City || USHL ||20 ||4 ||6 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || Cougars de Victoria || PCHL ||42 ||5 ||11 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-1951 || Maple Leafs de Nelson || WIHL ||34 ||6 ||12 ||18 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || Maple Leafs de Nelson || WIHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|321 ||60 ||102 ||162 ||161 ||38 ||5 ||7 ||12 ||52

Notes et références 

Naissance en mars 1915
Décès en février 1992
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Barons de Cleveland
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 76 ans